Okręty US Navy o nazwie USS  "Terrier":
 Pierwszy  był szkunerem. W służbie w latach 1823-1825.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.

Terrier